

Тімінці — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Тімінці — присілок, Юр'янський район, Кіровська область